Jolanta Stefko (1971-), pisarka
 Kamil Stefko (1875-1966), prawnik
 Michał Stefko (1840-1916), prawnik
 Mieczysław Stefko (1871-1949), prawnik